Maure bezeichnet:

 einen Angehörigen nordafrikanischer Berberstämme, siehe Mauren
 allgemein die Moslems respektive arabische Kultur des Maghreb und Spaniens, siehe Maurischer Stil

 Maure (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde in Frankreich

Maure ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Sainte-Maure (1610–1690), französischer Adliger, Gouverneur des Grand Dauphin
 Héctor Mauré (1920–1976), argentinischer Tangosänger und -komponist
 Nicolas Maure (* 1960), französischer Manager

Siehe auch:
 Maures
 Mauretanien, Mauretania
 Mohr, Sarazenen